A 2009-es Formula Renault 3.5-szezon volt a sorozat ötödik szezonja, amelyet a Renault Sport rendezett meg. A bajnokság április 18-án kezdődött meg a Circuit de Barcelona-Catalunya versenypályán és a Ciudad del Motor de Aragón aszfaltcsíkján fejeződött be október 25-én. A bajnoki címet Bertrand Baguette szerezte meg, Fairuz Fauzyval szemben.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár

Összefoglaló

Végeredmény

Versenyzők
Pontrendszer

(1–3 a kvalifikáción elért pozíció, Félkövér: pole-pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található)

Csapatok

Jegyzetek

További információk
A Renault Sport weboldala (archív, 2009)

Formula Renault 3.5